Reitherman ist der Familienname folgender Personen:

 Bruce Reitherman (* 1955), US-amerikanischer Kameramann, Produzent, Drehbuchautor und Emmy-Gewinner
 Wolfgang Reitherman (1909–1985), Regisseur und Trickfilmzeichner